Le FIRA European Sevens 2009 est la huitième édition de la plus importante compétition européenne de rugby à sept. Elle se déroule du 16 mai au  et est organisée par la FIRA-AER. La finale voit la victoire du Russie 26 à 19 sur la France.

Première étape 
La première épreuve se déroule à Sopot en Pologne du 16 au . Elle est remportée par le Portugal.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Deuxième étape 
La deuxième épreuve se déroule à Athènes en Grèce du 23 au . Elle est remportée par la France.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Troisième étape 
La troisième épreuve se déroule à Split en Croatie du 30 au . Elle est remportée par la France.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Quatrième étape 
La quatrième épreuve se déroule à Odessa en Ukraine du 06 au . Elle est remportée par la Russie.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Cinquième étape 
La cinquième épreuve se déroule à Ostrava en République tchèque du 06 au . Elle est remportée par le Portugal.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Sixième étape 
La sixième épreuve se déroule à Moscou en Russie du 20 au . Elle est remportée par l'Italie.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Bilan des étapes

Lauréats 
 Première étape: 
 Deuxième étape: 
 Troisième étape: 
 Quatrième étape: 
 Cinquième étape: 
 Sixième étape:

Classement 
Les 10 premiers se qualifient pour la phase finale à Hanovre.

Phase finale 
La phase finale se déroule à Hanovre en Allemagne du 11 au .

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Statistiques 
 Meilleur marqueur d'essai :  Vladimir Ostroushko (12 essais).
 Meilleur marqueur :  Terry Bouhraoua (65 points).
 Meilleur joueur :  Javier Canosa.

Liens externes 
 Site officiel de la FIRA
 Palmarès européen

2009
Rugby à sept en 2009